Богдан Маглић се може односити на:

 Богдан Маглић (генерал), генерал Друге југословенске армије и генерал НДХ у Другом светском рату,
 Богдан Маглић (физичар), амерички физичара српског порекла.